Michelle Williams (piosenkarka) – członkini zespołu Destiny’s Child
 Michelle Williams (aktorka)
 Michelle Williams – pływaczka, medalistka igrzysk olimpijskich